Gunnel af Geijerstam kan avse någon av följande:
Gunnel Hessel (1923–1980), journalist, hette en tid af Geijerstam
Gunnel Linde (1924–2014), barnboksförfattare, TV- och radioproducent, journalist och tecknare, hette af Geijerstam som ogift